David Ogden ist der Name folgender Personen:

* David Ogden (Jurist) (1707–1798), US-amerikanischer Jurist und Richter 
 David Ogden (Ringer) (* 1968), britischer Ringer
 David A. Ogden (1770–1829), US-amerikanischer Politiker
 David W. Ogden (* 1953), US-amerikanischer Jurist